Taizu ( ; EFEO T'ai-Tsou), signifiant Grand Aïeul, fut le nom de temple de plusieurs empereurs de Chine, parmi lesquels :

Taizu ou Zhu Wen fut le  de la dynastie des Liang postérieurs et régna de 907 à 912 ;
Taizu fut le  de la dynastie des Liao et régna de 916 à 926 ;
Taizu fut le  de la dynastie des Song et régna de 927 à 976 ;
Taizu fut le  de la dynastie des Zhou postérieurs et régna de 951 à 954 ;
Taizu fut le  de la deuxième dynastie Jin et qui régna de 1115 à 1123 ;
 Taizu est le nom de temple du  de la dynastie des Ming plus connu sous son nom de règne Hongwu, qui régna de 1368 à 1398.